

Presentación previa 
Wesley Koolhof y Matwé Middelkoop eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Íñigo Cervantes y Oriol Roca Batalla ganaron el título tras derrotar en la final Ariel Behar y Enrique López-Pérez.

Cabeza de serie

  Ariel Behar /  Enrique López-Pérez ''(Finalistas, retiro)
 ''' Íñigo Cervantes /  Oriol Roca Batalla (Campeones)

<ol start=3>
  David Vega Hernández /  Ilija Vučić ''(Semifinales)
  Jordi Muñoz Abreu /  David Pérez Sanz ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Sevilla 2016